La stagione 1953-1954 è stata la cinquantunesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Charles del Leeds United con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Leicester City ed Everton e  promosse in First Division 1954-1955.
  Brentford e  Oldham Athletic retrocesse in Third Division North/South 1954-1955.

Voci correlate
First Division 1953-1954
Third Division North/South 1953-1954
FA Cup 1953-1954
FA Charity Shield 1954

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954